Plurale di bonzo, termine non accademico che in Occidente identifica genericamente i monaci buddhisti

Geografia 
 Aldo Bonzi – città nella provincia di Buenos Aires, in Argentina
 Bonzi – fiume della Repubblica Democratica del Congo

Persone 
 Benjamin Bonzi (1996) – tennista francese
 Camillo Bruto Bonzi (1887-1961) – scrittore, regista e sceneggiatore italiano
 Fabio Bonzi (2000) – regista e sceneggiatore italiano
 Gino Bonzi (1911-1974) – calciatore italiano
 Lelio Bonzi o Bonsi (1532-?) – letterato e giurista italiano
 Leonardo Bonzi (1902-1977) – aviatore, regista, tennista e bobbista italiano
 Pietro Paolo Bonzi (1876-1936) – pittore italiano